Fox (slovensko lisica) je lahko:

Drugo 
 Fox Broadcasting Company
 FSN (Fox Sports Net)
 Fox News
 FX Networks
 Fox Networks Group
 Fox Life
 Fox Comedy
 Fox Crime
 Fox Movies
 Fox Movie Channel
 Foxtel
 Fox8
 Fox Film Corporation
 FOX toolkit
 MDM-1 Fox
 FOX šifra
 Fox (oklepni avto)
 FOX Racing Shox
 HMS Fox - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice

Osebe 
Aaron Fox 
Anne-Marie Fox (1962–)
Annie Fox (contemporary)
Bernard Fox (1927–)
Brian Fox (contemporary)
Bridget Fox (1964–)
Caroline Fox (1810–1871)
Chad Fox (1970–)
Charles James Fox (1749–1806)
Charles Richard Fox (1796–1873)
Charley Fox (1920–)
Colin Fox (1959–)
Cyril Fred Fox (1882–1967)
David Fox (contemporary)
Edward Fox (1496–1538)
Edward Fox (1937–)
Edward Fox (1958–)
Emilia Fox (1974–)
Emmet Fox (1886–1951)
Everett Fox
Fanne Foxe (1936–)
Fox sisters 
Francis Fox (1939–)
Gardner Fox (1911–1986)
Gary Fox (1943–)
George Fox (1624–1691)
Gill Fox (1919–2004)
Gustavus Fox (1821–1883)
Hannah Fox (1969–)
Hayden Foxe (1977–)
Henry Fox, 1st Baron Holland (1705–1774)
Henry Richard Vassall-Fox, 3rd Baron Holland (1773–1840)
James Fox (1780–1830)
James Fox (1939–)
James Fox (1976–)
Jamie Foxx (1967–)
Jim Fox
John Fox (1946–)
John Fox (1955–)
John Foxe (1516–1587)
Jorja Fox (1968–)
Kerry Fox (1966–)
Liam Fox (1961–)
Lindsay Fox
Goran Lisica - Fox
Lucas Fox 
Marcus Fox (1927–2002)
Martha Lane Fox (1973–)
Marye Anne Fox (1947–)
Matthew Fox 
Matthew Fox
Megan Fox (1986–)
Michael J. Fox (1961–)
Morgan Fox (1970–)
Nellie Fox (1927–1975)
Oz Fox 
Paul Fox 
Peter Fox (1921–1989)
Ralph Fox 
Red Fox 
Redd Foxx (1922–1991)
Richard Fox (1448–1528)
Rick Fox (1969–)
Rik Fox
Robert Were Fox (1789–1877)
Robert Fox (1952–)
Ruel Fox (1968–)
Samantha Fox (1966–)
Shayna Fox (contemporary)
Sidney Fox (1910–1942)
Sidney W. Fox (1912–1998)
Spencer Fox (contemporary)
Stanley Fox (1906–1984)
Stanley H. Fox 
Stephen Fox (1627–1716)
Terry Fox (1958–1981)
Tiger Jack Fox (1907–1954)
Tim Fox
Ty Fox 
Uffa Fox (1898–1972)
Vicente Fox (1942–)
Virginia Foxx (1943–)
Vivica A. Fox (1964–)
Virgil Fox (1912–1980)
Wade Fox (1920–1964)
Wesley L. Fox (1931–)
Wilfrid Fox (1875–1962)
William Johnson Fox (1786–1864)
William Fox (1812–1893)
William Fox (1879–1952)
William Darwin Fox (1805–1880)

Izmišljene osebe 
Carmelita Fox
Crimson Fox
Fox McCloud
Gray Fox
Lucius Fox
Silver Fox
Steve Fox
Fox Mulder